Termenul Factor (lat. factor=producător, făcător) poate să însemne:
 După împrejurări, sunt cauze care influențează desfășurarea proceselor sau evenimentelor
 În matematică sunt factori sau coeficienți, indici la multiplicare (prefixe SI)
 În biologie pot fi parametri care influențează dezvoltarea viețuitoarelor factori biotici sau abiotici
 În medicină factori de coagulare a sângelui (elementele care influențează coagularea), factorii reumatici
 Mărimi a căror valoare intră prin multiplicare într-o relație care caracterizează un sistem fizico-chimic
 Un termen învechit poștașul era numit „factor poștal”